Herrera kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfonso L. Herrera
 Fortunato L. Herrera
 Ricardo A. Herrera
 Magdalena Pavlich Herrera
 Fortunado Luciano Herrera y Garmendia

Robotskapade auktorsförkortningar